Duomo dell'Assunta (Erice) – Duomo di Erice
 Duomo dell'Assunta (Hildesheim) – Duomo di Hildesheim

Pagine correlate 
Cattedrale dell'Assunta